Spojení písmen P a M může mít různé významy:

PM 
 post meridiem (lat.) – odpoledne. V anglosaském počítání denních hodin doba od 12.00 do 23.59:59 evropského počítání. První polovina dne se označuje jako AM (ante meridiem). Poledne je však obvykle 12.00 PM a půlnoc 12.00 AM (evropské 00:00-00:59 je pak anglosaské 12:00 AM – 12:59 AM a pokračuje od 01:00 AM až do 11:59 AM, následuje poledne 12:00 PM).
 PM – kód ISO 3166-2 pro Saint Pierre a Miquelon
 PM – bývalá SPZ okresu Plzeň-město
 particulate matter (angl.) – prachové částice
 plazmatická membrána v biologii, angl. plasma membrane
 Pontifex maximus – titul nejvyšších římských kněží, později i papežů
 právní moc rozhodnutí
 princip maximality v teorii množin
 private message – soukromá zpráva; v chatech a diskusích zpráva zaslaná konkrétnímu účastníku, kterou ostatní nevidí.
 project management (angl.) – řízení projektů
 phase modulation (angl.) – fázová modulace
 prime minister (angl.) – první ministr, premiér, předseda vlády
 Pistole Makarov – Makarov PM

P. M. 
 Panna Maria – matka Ježíšova

Pm 
 petametr – délková jednotka 1015 metru
 promethium – chemický prvek

pm 
 pikometr – délková jednotka 10−12 metru

.pm 
 .pm – internetová doména nejvyššího řádu pro Saint Pierre a Miquelon

Reference

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky